Bourguignons (Honderdjarige Oorlog), een begrip uit de Honderdjarige Oorlog.
 Bourguignons (Aube), Franse gemeente in het departement Aube.